Дробняк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дробняк, Анто (род. 1968) — югославский футболист, нападающий, помощник главного тренера.
 Дробняк, Марко (род. 1995) — сербский футболист, вратарь.